Nintendo